Санфилиппо, Сан-Филиппо () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Санфилиппо, Бруно (род. 1965) — аргентинский и испанский пианист и композитор итальянского происхождения.
 Санфилиппо, Федерика (род. 1990) — итальянская биатлонистка.
 Санфилиппо, Хосе (род. 1935) — аргентинский футболист, нападающий.

Другое 
 «Сан-Филиппо» — стадион в Мессине.